Полуэльфы (, на синдарине — Peredhil (ед. ч. Peredhel), на квенья — Pereldar (ед. ч. Perelda)) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина дети, родившиеся от союзов эльфов и людей. Каждый полуэльф должен был раз и навсегда выбрать ту расу, к которой хотел принадлежать, ибо судьбы эльфов и людей в Арде различны: эльфы бессмертны (точнее, их жизнь имеет такую же продолжительность, как и существование Арды), люди же умирают, каждый в своё время.

Союзы эльфов и людей 
Всего было три (возможно, четыре) союза эльфов и людей, создавших наследников. Три самых известных союза были заключены между представителями главнейших династий эльфов и людей: высшими эльфами и эдайн: Лютиэн и Береном, Идрилью и Туором, Арвен и Арагорном. Первые две пары заключили брак в конце Первой Эпохи Средиземья, а третья — в конце Третьей Эпохи (примерно на 6500 лет позже). Третья пара происходила не только от первых двух, но и от полуэльфов-близнецов, Элронда и Элроса, которые, соответственно, выбрали судьбы эльфа и человека, разделив свои судьбы, а также судьбы своих потомков. В Приложении А к «Властелину Колец» Толкин пишет, что с женитьбой Арагорна на Арвен … давно разделённые ветви полуэльфов были объединены, и их линия восстановлена. Второй брак был единственным из трёх, в котором эльфийка (Идриль) не стала смертной, вместо этого Туор был причислен к эльфам.

Четвёртый союз, между нуменорцем Имразором и эльфийкой-нандор Митреллас из свиты Нимродэли, от которого родился Галадор, первый князь Дол Амрота и предок Имрахиля, описан только в «Неоконченных сказаниях».

Как и многие другие идеи в мифологии Толкина, концепция полуэльфов была позаимствована им из древнескандинавской мифологии, где эльфы и люди иногда имели совместных детей.

История

Первая Эпоха 
Два важных брака были заключены в Первую Эпоху Средиземья, в результате которых произошло смешение эльфийской и смертной кровей.

Первый из них был между смертным Береном из Дома Беора и Лютиэн, дочерью эльфа Тингола, короля синдар, и Мелиан, одной из Майар. Берен погиб в ходе похода за Сильмариллом и, отчаявшись, дух Лютиэн покинул её тело и достиг Чертогов Мандоса. Мандос прислушался к мольбам Лютиэн и воскресил и её, и Берена в Средиземье как смертных. Там они жили до своих вторых смертей.

Их сын Диор, наследник королевства синдар Дориата и Сильмарилла, соответственно, был по крови на одну четверть эльфом, на одну четверть Майа (соответственно, наполовину бессмертным) и наполовину человеком (наполовину смертным). Однако, поскольку он был рожден уже после воскрешения его родителей, природа его смертности неясна. В любом случае, он был убит, будучи ещё молодым, когда сыновья Феанора разграбили Дориат.

Женой Диора была Нимлот, эльфийка-синдар, и в этом браке родилось трое детей: дочь Эльвинг, а также сыновья Элуред и Элурин. Элуред и Элурин были убиты вместе с Диором (возможно также, что им удалось выжить, но о них в любом случае более никто никогда не слышал), а Эльвинг удалось бежать к устьям Сириона.

Второй брак между людьми и эльфами в Первой Эпохе был заключен между Туором из Дома Хадора, ещё одной ветви эдайн, и Идриль Келебриндал, эльфийкой, которая по происхождению была полу-нолдо, полу-ваниа. Их сыном был Эарендил. После падения Гондолина Эарендил также бежал к устьям Сириона и там взял в жёны Эльвинг. У этой пары родились близнецы, Элронд и Элрос. Оба близнеца были на 2/32 Майар, на 18/32 эльфами (из этой доли — на 5/32 ваниар, на 3/32 — нолдор и на 10/32 — синдар) и на 12/32 людьми (из этой доли — на 8/32 из Дома Беора, на 2/32 — из Дома Халет и на 2/32 — из дома Хадора).

После Войны Гнева 
После завершения Войны Гнева Манвэ решил, что каждый выживший в ней полуэльф должен определить свою судьбу: быть ли эльфом (вольным жить в Бессмертных Землях, пока существует Арда) или человеком (обречённым на Дар Людей, смерть, однако способным после неё освободившимся духом проникнуть в неизведанное вне Арды). Этот выбор мог быть отложен, хотя и не до бесконечности.

Эарендил хотел бы выбрать удел человека, но Эльвинг предпочла судьбу эльфов. Более того, поскольку Эарендил добрался до Бессмертных Земель благодаря силе Сильмарилла, ему было запрещено возвращаться в смертные края. В итоге его корабль Вингилот был поднят в небесные сферы, чтобы вечно путешествовать в них с Сильмариллом Берена и Лютиэн на носу. В Средиземье его наблюдали как вечернюю звезду, а свет Сильмарилла был собран в фиале Галадриэль. Эльвинг же построила башню на берегу Сумрачного Моря и часто встречалась там с Эарендилом, когда он возвращался из ежедневного плавания.

Элрос выбрал удел человека и стал Тар-Миньятуром, первым королём Нуменора. Он добровольно умер (ибо у королей Нуменора была свобода и милость делать это по своей воле) в возрасте пятисот лет. Потомки Элроса не имели такого выбора, но их жизнь была в несколько раз длиннее жизни обычных людей. В поздние времена короли Нуменора, потомки Элроса, начали жалеть о выборе своего прародителя, что в итоге привело к падению Нуменора.

Элронд выбрал судьбу эльфа и вступил в свиту короля Гил-Галада, где и пребывал до конца Второй Эпохи. В Третьей он основал Ривенделл — прибежище эльфов. Элронд женился на Келебриан, дочери Келеборна и Галадриэль, и уплыл на Запад после завершения Войны Кольца.

Дочь Элронда, Арвен, вышла замуж за Арагорна, короля Элессара Воссоединённого Королевства Гондора и Арнора, чем связала свою судьбу с людьми и сделалась смертной. После смерти Арагорна она умерла в одиночестве на кургане Керин Амрот в Лориэне, прожив 2901 год, в печали по краткости её смертного счастья. Их сын Эльдарион и, возможно, дочери уже не считались полуэльфами, скорее, они были восстановленными в полной мере дунэдайн.

В книгах Толкина не говорится о том, какой удел выбрали Элладан и Элрохир, братья Арвен. Но их решение должно было быть проявлено в виде согласия или отказа сопровождать Элронда за море. Однако Толкин писал, что они остались в Ривенделле, соответственно, существует мнение, что они выбрали жизнь и смерть в Средиземье в качестве эдайн. С другой стороны, они могли покинуть Средиземье и с Келеборном, который после ухода из Лориэна со своим народом долгое время жил в Ривенделле.

Генеалогическое древо полуэльфов

Литература 
 Толкин Дж. Р. Р. (под ред. К. Толкина). Сильмариллион (любое издание).
 Толкин Дж. Р. Р. Властелин Колец (любое издание).
 Толкин Дж. Р. Р. (под ред. К. Толкина). Неоконченные сказания.

Персонажи легендариума Толкина
Рода Средиземья
Расы Средиземья
Полуэльфы Средиземья